Mistrovství světa ve florbale žen do 19 let 2004 bylo 1. ročníkem mistrovství světa juniorek. Mistrovství se konalo ve Finsku, ve městě Tampere.

Vítězem se stal tým Švédska. Česko skončilo páté.

Skupina A

Skupina B

Play off

Pavouk

Semifinále

Boj o 3. místo

Finále

O umístění

O 7. místo

O 5. místo

Konečné pořadí

All Star tým 
Členkami All Star týmu se staly:

Brankářka:  Borbala Teleki

Obránkyně:  Elina Kujala,  Matilda Holmbom

Centr:  Emelie Lindström

Útočnice:  Jenni Nikkanen,  Denisa Billá

Odkazy

Reference

Související články 
 Mistrovství světa ve florbale do 19 let

Externí odkazy 
 Oficiální výsledky 

Mistrovství světa ve florbale žen
Florbal v roce 2004
Florbal ve Finsku
Sportovní události v Tampere
Sport ve Finsku v roce 2004